Troisième livre de madrigaux de Claudio Monteverdi (1592)
 Troisième livre de madrigaux de Carlo Gesualdo (1595)

Voir aussi